Heerser van Polen/Litouwen
 Sigismund I van Polen (1467-1548), koning van Polen
 Sigismund II August van Polen (1520-1572), koning van Polen en grootvorst van Litouwen
 Sigismund III van Polen (1566-1632), koning van Polen en Zweden en grootvorst van Litouwen

Vorst van Anhalt(-Dessau)
 Sigismund I van Anhalt (?-1405)
 Sigismund II van Anhalt (?-1450)
 Sigismund III van Anhalt (?-1516)

Overige heersers
 Sigismund van Bourgondië (?-524), koning van de Bourgondiërs en heilige
 Sigismund van Brandenburg-Kulmbach (1468-1495), markgraaf van Kulmbach
 Sigismund van Beieren (1436-1501), hertog van Beieren-München
 Sigismund van Heiden Hompesch (1731-1790), drost van Twente en Salland
 Sigismund van Oostenrijk (1427-1496), hertog en aartshertog van Voor-Oostenrijk en graaf van Tirol
 Sigismund van Pruisen (1864-1866), prins van Pruisen
 Sigismund van Pruisen (1896-1978), 'Bobbie', prins van Pruisen
 Sigismund van Saksen (1416-1471), keurvorst van Saksen
 Sigismund Frans van Tirol (1630-1665), aartshertog van Voor-Oostenrijk en stadhouder en landsvorst van Tirol
 Keizer Sigismund (1368-1437), keizer van het Heilige Roomse Rijk, koning van Bohemen en Hongarije, erfhertog van Luxemburg en keurvorst van Brandenburg

Overige personen
 Sigismund Wilhelm Kölle (1820-1902), Duits missionaris en linguïst
 Sigismund Gorazdowski (1845-1920), Pools rooms-katholiek priester en heilige
 Sigismund Kęstutaitis (na 1350-1440), grootvorst van Litouwen
 Sigismund Payne-Best (1885-1978), Brits geheim agent
 Sigismund Seidl (1950), Oostenrijks dirigent en fluitist